Robin Williams: Viens dans mon esprit () est un documentaire publié le .

Références

Voir aussi

Liens externes
 

Téléfilm diffusé en 2018
Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm documentaire
Téléfilm de HBO
Film documentaire sur un acteur